Indecent Exposure: Some of the Best of George Carlin – George Carlin album di George Carlin del 1978
 Oltraggio al pudore (Indecent Exposure) – romanzo di Tom Sharpe del 1973